Șimian se poate referi la:
 Comuna Șimian (Érsemjén), o comună în județul Bihor, Transilvania
 Șimian (Érsemjén), județul Bihor
 Voivozi (Șimian), Bihor (Érkenéz)
 Șimian, Mehedinți
 Insula Șimian, o insulă pe Dunăre, situată în județul Mehedinți

Toponime românești